Manuela Moreno puede referirse a:
 Manuela Moreno Noguera, actriz chilena.
 Manuela Moreno (1966-), periodista italiana.
 Manuela Burló Moreno (1978-), directora y guionista de cine española.